Ла Дос има више значења:

 Ла Дос, Гранха (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Дос (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику